Rostoky (ukrainisch ; russisch Rostoki) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw, siehe Rostoky (Kossiw)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Rostoky (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Rachiw, siehe Rostoky (Rachiw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Wyschnyzja, siehe Rostoky (Wyschnyzja)

Siehe auch:
 Rostoka
 Rostok
 Roztoka
 Roztoky
 Rostock (Begriffsklärung)